Бачија се може односити на:
Бачија (насеље у златиборском округу) 
Бачија (Источна Србија) или катун — привремено сточарско насеље током летње сезоне испаше на планинским пашњацима